Boulevard Simone-Veil est un odonyme désignant :
 une artère à Nantes ;
 une artère à Nice.